La saison 2013-2014 de Division nationale est la  de la première division luxembourgeoise. Lors de cette saison, le Fola Esch tente de conserver son titre de champion face aux treize meilleurs clubs luxembourgeois lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les quatorze clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux treize autres.

C'est le F91 Dudelange qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur le tenant du titre, le CS Fola Esch et dix sur le FC Differdange 03, vainqueur de la Coupe du Luxembourg. C'est le onzième titre de champion du Luxembourg de l'histoire du F91.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Mis à jour le 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 
Le club ayant terminé  de Division Nationale joue sa place parmi l'élite face au  de Promotion d'Honneur, lors d'un match disputé sur terrain neutre.

|}

Bilan de la saison

Statistiques

Évolution du classement

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat du Luxembourg de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

Championnat du Luxembourg de football
Luxembourg M1
Football
Football